Seneca er navnet på to fremtrædende romere:
 Seneca den ældre – Marcus (eller Lucius) Annaeus Seneca med tilnavnet rhetor; far til Seneca den yngre
 Seneca den yngre (ca. 4 f.Kr. – 65 e.Kr.) – Lucius Annaeus Seneca med tilnavnene philosophus og tragicus; søn af Seneca den ældre

Andet:
 Seneca, South Carolina – En by i den amerikanske stat South Carolina
 Seneca (stamme) – En nordamerikansk indianerstamme